Lucile Hadzihalilovic (également orthographié Hadžihalilović) est une réalisatrice, scénariste et productrice de cinéma française, née le  à Lyon.

Biographie 
Née à Lyon, Lucile Hadzihalilovic passe son enfance au Maroc jusqu'à l'âge de  et se passionne très tôt pour le cinéma de genre américain et italien. Elle fait ses études à l'ESEC, puis à l'IDHEC (ancêtre de La Femis), où elle réalise en 1986 son film de fin d'études, La Première Mort de Nono.

Après cette première réalisation, elle fonde avec Gaspar Noé la société de production cinématographique Les Cinémas de la zone.

Elle est membre du collectif 50/50 qui a pour but de promouvoir l'égalité des femmes et des hommes et la diversité dans le cinéma et l'audiovisuel.

Filmographie sélective

Réalisatrice et scénariste 
 1987 : La Première Mort de Nono, fiction de 12 minutes
 1996 : La Bouche de Jean-Pierre, fiction de 52 minutes
 1998 : Good Boys Use Condoms, court-métrage pornographique de 6 minutes
 2005 : Innocence
 2012 : Images, film de démonstration pour la caméra Sony PMW-F5
 2012 : M'T Dents, publicité internet pour la CPAM
 2014 : Nectar (court-métrage)
 2015 : Évolution
 2018 : De Natura (court-métrage)
 2021 : Earwig

Productrice 
 1991 : Carne de Gaspar Noé
 1998 : Seul contre tous de Gaspar Noé

Monteuse 
 1991 : Carne, de Gaspar Noé
 1998 : Seul contre tous de Gaspar Noé

Actrice 
 1989 : Les Cinéphiles : Le Retour de Jean  de Louis Skorecki : Lucile
 1991 : Carne de Gaspar Noé
 1995 : Cinémation n°1750 de Gérard Courant : elle-même

Distinctions 
 Lutins du court métrage 1998 : Lutin du meilleur film et Lutin de la meilleure réalisation pour La Bouche de Jean-Pierre
 2015 : Prix spécial du jury au Festival de Saint-Sébastien pour Évolution
 2016 : Festival international du film fantastique de Gérardmer 2016 pour Évolution :
 Prix du jury
 Prix de la critique

Notes et références

Liens externes 

 Extrait de Nectar (sélection officielle du festival du court métrage de Clermont-Ferrand)
 Interview de Dominique Colin (chef opérateur de Images) au sujet du test de la caméra Sony PMW-F5

Réalisatrice française
Scénariste française de cinéma
Membre du collectif 50/50
Étudiant de l'Institut des hautes études cinématographiques
Élève de l'École supérieure d'études cinématographiques
Naissance en mai 1961
Naissance à Lyon